Szaitó Kijosi (1962), japán asztaliteniszező
 Szaitó Kijosi (1982), japán labdarúgó
 Szaitó Kijosi (1907–1997), japán művész